Schilderkunst, een vorm van beeldende kunst
 Schilderen (vakmanschap), het vak van (huis)schilder